Дюккер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюккер, Евгений Эдуардович (Ойген Дюкер; 1841—1916) — русский художник-пейзажист.
 Дюккер, Роб (1933—2008) — нидерландский спортсмен, крикетчик-бэтсмен и уикет-кипер, позже крикетный судья.
 См. также 
 Дюкер (значения)